Рику Хелениус (; род. 1 марта 1988, Пялькяне, Финляндия) — финский хоккеист, вратарь. В настоящее время является игроком финского клуба «Йокерит».

Карьера 
Рику был задрафтован клубом НХЛ «Тампа Бэй Лайтнинг» в 2006 году. Начинал карьеру в финском клубе «Ильвес», но в первый свой сезон сыграл только четыре матча из-за травмы плеча.
Свою первую игру за «Тампу» 30 января 2009 года против «Филадельфии Флайерз».
В сезоне 2011/12 выиграл с командой ЮИП чемпионат Финляндии и был признан самым ценным вратарём плей-офф.

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте клуба «Йокерит»

Хоккеисты Финляндии
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные вратари
Игроки ХК «Ильвес»
Игроки «Сиэтл Тандербёрдз»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Игроки «Норфолк Эдмиралс»
Игроки «Огаста Линкс»
Игроки «Элмайра Джэкэлз»
Игроки «Миссисипи Си Вулвз»
Игроки ХК «Сёдертелье»
Игроки ХК ЮП
Игроки «Сиракьюз Кранч»
Игроки «Флорида Эверблэйдз»
Игроки ХК «Йокерит»